Maehler ist der Familienname folgender Personen:

 Abundius Maehler (1777–1853), von 1818 bis 1847 Oberbürgermeister von Koblenz
 Herwig Maehler (1935–2021), deutsch-britischer Altphilologe und Papyrologe
 Tobias Maehler (* 1969), deutscher Schauspieler

Siehe auch: Mehler, Mähler